Мисс США 1985 () — 35-й конкурс красоты Мисс США прошедший 17 мая 1985 года, в Lakeland Civic Auditorium, Лейкленд, Флорида. Победительницей конкурса стала Лаура Хэрринг из штата Техас.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные количество очков 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 12

Штаты-участницы

Судьи 
Брек Джеймисон

Рори Кэлхун
Роберт Хиршфельд
Джин Рут Скотт
Сид Мид
Джимми Мессина
Терри Атли — победительница Мисс США 1982
Марта Смит

Ричард Андерсон

См. также 
 Мисс Мира 1985
 Мисс Вселенная 1985
 Мисс Интернешнл 1985

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1985
События 13 мая
Май 1985 года
1985 год во Флориде
Лейкленд (Флорида)